

Patronymes 
 Armand Jousselin (1869-1942), ingénieur et député ;
 Bernard Jousselin, né en 1960, coureur cycliste ;
 Cécile Jousselin, née en 1984, archère française ;
 François Jousselin (1926-2009), peintre ;
 Jean Jousselin (1903-1980), pasteur et responsable des Éclaireuses et Éclaireurs unionistes de France ;
 Louis Didier Jousselin (1776-1858), ingénieur et député ;
 Pascal Jousselin, né en 1973, auteur de bande dessinée ;
 Philippe Jousselin (1872-1927), coureur cycliste actif dans les années 1900 ;
 Stéphane Jousselin (1865-1928), conseiller municipal de Paris.

Autre 
 Prix La Haye Jousselin, une course hippique se déroulant à l'hippodrome d'Auteuil